Куя

 Куя — одно из названий племенного союза в Корее
 Куя — японский религиозный деятель, буддийский монах периода Хэйан
 Как "Куя" довольно часто неправильно переводят имя главного злодея из игры Final Fantasy IX - Куджа

Топонимы 
 Куя — деревня в Приморском районе Архангельской области
 Куя — деревня в Ненецком автономном округе Архангельской области
 Куя  — река, впадает в Белое море
 Куя — река в Ненецком автономном округе, правый приток Печоры
 Куя — река, приток Онона
 Куя — река, приток Былыры, Забайкальский край